Copan steht für:

 Edifício Copan, Wohnkomplex in São Paulo, Brasilien

Copán steht für:

 Copán, Maya-Stadt im heutigen Staat Honduras 

Copan ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Copan (* 1962), US-amerikanischer Theologe, Philosoph, Apologet und Autor